Raza oder Ráža ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Raza (1925–2007), indischer Drehbuchautor
 Aziz Raza (1938–2001), deutscher Maler und Maltechniker
 Ludvík Ráža (1929–2000), tschechischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Nawabzada Agha Mohammad Raza (1905–1984), pakistanischer Diplomat und Militär
 Roustam Raza (um 1780–1845), armenisch-georgischer Mamluke und Leibwächter Napoléon Bonapartes
 Sikandar Raza (* 1986), simbabwischer Cricketspieler
 Syed Haider Raza (1922–2016), indischer Maler